Tenisový turnaj ATP Barcelona Open Banco Sabadell 2009 se konal ve dnech 20. – 26. dubna ve španělské Barceloně venku na antukových dvorcích. Odměny činily 1,995,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
{| style="background: #F8F8FF;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Rafael Nadal (Vítěz)
  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Nikolaj Davyděnko (semifinále)
  David Ferrer (finále)
  Fernando González (semifinále)
  Tommy Robredo (čtvrtfinále)
  David Nalbandian (čtvrtfinále)
  Stanislas Wawrinka ''(3. kolo)
| width=50% |
<ol start="9">
 Radek Štěpánek ''(čtvrtfinále)
 Nicolás Almagro ''(3. kolo)
 Marat Safin ''(1. kolo)
 Igor Andrejev ''(3. kolo)
 Richard Gasquet ''(2. kolo)
 Robin Söderling ''(2. kolo)
 Tomáš Berdych ''(3. kolo)
 Feliciano López (3. kolo)
</ol>
|}

 Ceny a body do žebříčku 

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli. Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los.
{| style="background: #F8F8FF;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (Vítězové)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (2. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (finále)
| width=50% |
<li> Bruno Soares /  Kevin Ullyett (čtvrtfinále)
<li> Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (2. kolo)
<li> Jeff Coetzee /  Jordan Kerr (2. kolo)
<li> Marcelo Melo /  André Sá (2. kolo)
|}

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje 

ATP World Tour 2009
Barcelona Open